Лоретто (Бургенланд) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.
 Лоретто (город, Миннесота) — американский город в округе Хеннепин, штат Миннесота.

См. также 
 Лорето